Osoby o tym nazwisku:
 Marcel Fässler – szwajcarski bobsleista, olimpijczyk
 Marcel Fässler – szwajcarski kierowca wyścigowy
 Raphael Fässler – szwajcarski narciarz alpejski